Подвишенье — название населённых пунктов:

Белоруссия 

 Подвишенье — деревня в Кировском районе Могилёвской области.

Россия 
 Подвишенье — деревня в Бежаницком районе Псковской области (бывшая Бежаницкая волость).
 Подвишенье — деревня в Бежаницком районе Псковской области (бывшее Пореченское сельское поселение).
 Подвишенье — деревня в Порховском районе Псковской области.